Inferi o infero (dal latino infĕrus "che sta sotto") è un termine che assume diverse accezioni e distinti significati:

Religione e mitologia 
Ade o Averno – l'aldilà per gli antichi greci e romani, regno ipogeo del dio Ade o Plutone, nel quale risiedono i morti (per i greci gli inferi si chiamano Ade, per i romani anche Averno).
Da non confondere l'Ades o inferi con l'inferno sono due luoghi distinti e separati l'Ades o Inferi è il soggiorno dei morti dove dimorano le anime delle persone defunte (per la religione cristiana in attesa di giudizio o di resurrezione.) l'Inferno invece è un luogo di sofferenza e di punizione per le anime maledette (Peccatori) e questo è il sito ultimo cui verranno destinati gli uomini reprobi i maledetti ma questo dopo il giudizio finale che Dio avrà su tutta l'umanità, questo luogo è una allegoria per descrivere lo stato di isolamento e desolazione che viene dalla separazione da Dio.
Inferi di Silio Italico – brano del poema Punica di Silio Italico, che dipinge un caratteristico affresco della concezione mitologica.
Inferno – in alcune religioni, il luogo in cui vengono condannate le anime malvagie e colpevoli. Per molti vi brucia il fuoco eterno, per Dante Alighieri vi si trova il ghiaccio. Non necessariamente si trovano sottoterra, anzi, Tommaso d'Aquino, per esempio, nega tale possibilità.
Ìnfero – riferito agli spiriti ctoni, personificazioni di forze sotterranee.

Botanica 
Infero – in botanica è la parte inferiore dell'ovario dei fiori.

Moderni media 
 Inferi – parte del Mondo Magico abitata solo da mostri (e non da morti) nella serie d'animazione Ransie la strega (nella traduzione italiana). Nell'anime e manga originale il vero nome di questa dimensione è Mondo Magico, e una volta era un tutt'uno col Mondo Umano, il Mondo Celeste e il Mondo dei Morti. 
 Inferi – un luogo tratto dalla mitologia greca presente nelle serie "Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo" ed "Eroi dell'Olimpo" dell'autore americano Rick Riordan.
 Regno degli Inferi nell'universo di Dragon Ball.
 Inferi –  cadaveri portati a uno stato di non-vita da un mago oscuro in Harry Potter.

Pagine correlate 
 Oltretomba (disambigua)